Ксенофо́нтов () — російське прізвище, утворене від особового імені Ксенофонт.
 Ксенофонтов Дмитро Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ксенофонтов Олександр Костянтинович ( 1968) — український рок-музикант і музичний продюсер.